Carlo Orlandi – ammiraglio italiano
Carlo Orlandi – pugile italiano
Carlo Orlandi – rugbista italiano
Carlo Orlandi – scalpellino bolognese